Pföderl steht für:
 Pföderl (Königsdorf), Gemeindeteil des Ortes Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Pföderl ist der Familienname folgender Personen:
 Leonhard Pföderl (* 1993), deutscher Eishockeyspieler